Piano Portraits è un album in studio del tastierista inglese Rick Wakeman, pubblicato nel 2017.

Tracce

Collegamenti esterni